Søren Larsen (1981), een Deens voetballer
Søren Larsen (schip, 1949), een Deense brigantijn (schoenerbrik)